Чемпионат Германии по футболу 1968/1969

 Чемпионат ГДР по футболу 1968/1969 — сезон 1968/1969 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1968/1969 — сезон 1968/1969 западногерманской Бундеслиги.